Друцкий-Соколинский () — фамилия. Известные представители:
 Друцкий-Соколинский, Михаил (ок.1540—1621) — государственный деятель Речи Посполитой и Великого княжества Литовского, воевода полоцкий и смоленский.
 Друцкий-Соколинский, Христофор — мстиславский каштелян, полоцкий каштелян.
 Друцкий-Соколинский, Ян (1560—1630) — государственный деятель Речи Посполитой, писарь великий литовский, староста мстиславский и первый староста стародубский.

См. также 
 Друцкие-Соколинские
 Друцкой-Соколинский